Het wereldkampioenschap superbike van Assen 1992 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1992. De races werden verreden op 13 september 1992 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1992
Assen